Дроздов () — російське та українське прізвище.

Прізвища 

 Українці
 Дроздов Анатолій Валерійович — український військовий, учасник Афганської війни 1979—1989 та російсько-української війни.
 Дроздов Артур Миколайович (1980) — український баскетболіст, захисник та форвард
 Дроздов Володимир Геннадійович — український історик-музеєзнавець.
 Дроздов Ігор Володимирович (1981—2022) — лейтенант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Дроздов Олексій Вікторович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дроздов Остап Петрович — український журналіст, письменник
 Дроздов Сергій Семенович (* 1962) — український військовий, генерал-лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дроздов Степан Леонтійович — український краєзнавець, знавець музейної справи. Один з ініціаторів утворення Білоцерківського краєзнавчого товариства
 Дроздов Юрій Михайлович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

 Росіяни

 Дроздов Андрій Анатолійович (1988) — російський керлінгіст, учасник зимових Олімпійських ігор 2014.
 Дроздов Віктор Олександрович (1902—1966) — російський розвідник, агент радянських спецслужб, генерал-майор.
 Дроздов Йосип Іванович — російський діяч, учасник севастопольського підпілля в роки Громадянської війни в Росії.
 Дроздов Микола Миколайович (1937) — російський зоолог, професор МДУ, з 1975 року ведучий телепередачі «У світі тварин».
 Дроздов Олександр Андрійович — російський військовий, повний кавалер російського ордена Слави
 Дроздов Юрій Олексійович (1972) — російський футболіст

 Дроздова Лілія Степанівна (1927—2011) — радянська і російська актриса театру і кіно.

Прізвиська 
 «Дроздов» — агентурне призвисько КДБ Олексія Рідіґера, патріарха РПЦ Алексія II

Населені пункти 
 Дроздов (Шумперк) — населений пункт в Чехії
 Дроздов (Бероун) — населений пункт в Чехії

Джерела 

Російські прізвища
Українські прізвища